Киясово — название населённых пунктов в России:

 Киясово — село в Ступинском районе Московской области.
 Киясово — село в Киясовском районе Удмуртии.

См. также 
 Малое Киясово — деревня в Киясовском районе Удмуртии.
 Унур-Киясово — деревня в Киясовском районе Удмуртии.